Stanislao Ceschi (1903-1983) – politico italiano esponente della Democrazia Cristiana
 Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce (1827-1905) – luogotenente e poi principe e gran maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Pagine correlate 
 Franceschi